Vor Frelsers Kirke, Oslo
Vor Frelsers Kirke, Köpenhamn
Vor Frelsers Kirke, Esbjerg